Виесите () — топоним Латвии:
 Виесите — город;
 Виесите — река, приток Мемеле;
 Виесите — река, приток Двиете.